Натуральне число 1057
 1057 рік до нашої ери
 1057 рік нашої ери